Ференцварош — район Будапешта, названий на честь імператора Франца II.
 «Ференцварош» — спортивний клуб з Будапешта, заснований жителями району Ференцварош.
 «Ференцварош» — футбольний клуб з Будапешта, найвідоміша секція спортивного клубу.
 Ференцварош — залізнична станція у Будапешті.